The Hits, álbum de Kelis
 The Hits, álbum de Garth Brooks
 The Hits, um álbum de Will Young
 The Hits: Chapter One, uma compilação dos Backstreet Boys

Desambiguação